Финал Кубка Англии по футболу 1890 года () — футбольный матч, завершавший розыгрыш Кубка Англии сезона 1889/90. Он стал 19-м финалом Кубка Англии, старейшего футбольного турнира в мире. В нём встретились клубы  «Блэкберн Роверс» и «Уэнсдей». Матч прошёл 29 марта 1890 года на стадионе «Кеннингтон Овал» в Лондоне. «Блэкберн Роверс» разгромил своего соперника со счётом 6:1. Впервые в истории финалов Кубка Англии был сделан хет-трик (им отметился Уильям Таунли). Единственный гол команды из Шеффилда был забит Альбертом Мамфордом.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk

1890
Футбол в Англии в сезоне 1889/1890
Кубок Англии 1890
Кубок Англии 1890
Март 1890 года
1890-е годы в Лондоне